Holzkirchen bezeichnet folgende Orte:

 Holzkirchen (Alling), Gemeindeteil der Gemeinde Alling, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Holzkirchen (Balhorn), Dorfwüstung bei Balhorn, Ortsteil der Gemeinde Bad Emstal, Landkreis Kassel, Hessen 
 Holzkirchen (Ehekirchen), Gemeindeteil der Gemeinde Ehekirchen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Holzkirchen (Oberbayern), Markt im Landkreis Miesbach, Bayern
 Holzkirchen (Ortenburg), Gemeindeteil der Gemeinde Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Holzkirchen (Unterfranken), Gemeinde im Landkreis Würzburg, Bayern
 Holzkirchen (Wechingen), Gemeindeteil der Gemeinde Wechingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern

Holzkirchen steht für:
 Kloster Holzkirchen, ein ehemaliges Kloster in der Gemeinde Holzkirchen (Unterfranken)

Siehe auch:
 Holzkirch
 Holzkirche